Кадерејта има више значења:

 Кадерејта (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Кадерејта (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Кадерејта (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Кадерејта, Естасион (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Кадерејта, Гранха (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику